Квалификация на чемпионат мира по футболу в залах 2015 для зоны УЕФС — континентальный турнир по футболу в залах, который пройдет с 29 сентября по 3 октября 2014 года в Льорет-де-Мар, Каталония.

Участвующие команды 
  Италия
  Киргизия
  Норвегия
  Франция
  Чехия

Турнирная таблица

Расписание матчей

Ссылки 
 European qualification competition for AMF World Championship 2015 

Футбол в залах
Футзал (AMF)